Valchiusa – comune italiano della città metropolitana di Torino
 Valchiusa – frazione del comune italiano di Bibbiena in provincia di Arezzo
 Valchiusa (Fontaine-de-Vaucluse) – comune francese nell'omonimo dipartimento
 Valchiusa (Vaucluse) – dipartimento francese della Provenza-Alpi-Costa Azzurra